

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3
 Wypalenisko – część miasta Koluszki
 Wypalenisko – część miasta Sochaczew
 Wypalenisko – część wsi Tomawa w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Łęki Szlacheckie

Zobacz też 
 Wypaleniska